Джорджетто Джуджаро (; род. ) — итальянский автомобильный дизайнер.

Биография 
Родился в Гарессио, провинции Кунео (Пьемонт).

В 1999 году Джуджаро получил награду Автомобильный дизайнер века, а в 2002 году введён в автомобильный зал славы. Помимо автомобилей, Джуджаро также разрабатывал дизайн корпусов фотоаппаратов фирмы Nikon, мобильных телефонов Telit, спроектировал Лунгомаре ди Порто Санто Стефано в Тоскане , компьютерных прототипов компании Apple, а также создал новую форму пасты «Marille».

Дизайнерские студии 
 Bertone (1960—1965)
 Ghia (1966—1968)
 ItalDesign Giugiaro (1969—2015)

Дизайн

Галерея работ

Примечания

Ссылки 
 Bontempi Minstrel
 Italdesign, Giugiaro’s industrial дизайн группа

Автомобильные дизайнеры
Персоналии по алфавиту
Машиностроители
Лауреаты премии Фельтринелли
Почётные доктора Русенского университета